Lucky One («Счастливчик»; Lucky Ones, The Lucky One или The Lucky Ones) может означать:

Музыка

Альбомы 
  Уилли Беннетта (1985)
  Пэта Грина (2004)
  группы Pride Tiger (2007)
 The Lucky Ones группы Mudhoney (2008)
 The Lucky Ones — альбом группы Pentatonix (2021)

Песни 
 «» — сингл 2012 года эстонской певицы Kerli
  — сингл 1994 года американской певицы Amy Grant
 «Lucky Ones» — песня 1981 группы Loverboy, с альбома 
 «Lucky Ones» — песня 2007 года певца Kevin Drew
  — песня 2006 года певицы Faith Hill
  — сингл 1984 года певицы Laura Branigan
  — песня 2001 года певицы Alison Krauss
  — сингл 2010 года группы Celldweller

Фильмы 
 The Lucky One (film) — фильм 2012 года (США, в российском прокате — «Счастливчик»)
  — фильм 2008 года (США)
  — фильм 2006 года (Филиппины)

Литература 
  — роман 2008 года американского писателя Николаса Спаркса (США)
  (2003, Канада)

См. также 
 Счастливчик
 О, счастливчик!